Парламентские выборы в КНДР прошли 10 марта 2019 года. На них на безальтернативной основе избирались 687 депутатов Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва. Руководитель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын не участвовал в выборах как кандидат, таким образом, впервые лидер страны не избирался в Верховное народное собрание КНДР.

Голосование 
Согласно внешним наблюдателям, процедура голосования показывала декоративность выборов. Считается, что законодательная ветвь не имеет влияния на государственную политику и служит для штампования решений партийного аппарата.

Голосование является обязательным, однако избиратели не имеют выбора, а получают бюллетени с именем единственного кандидата и должны лишь опустить бюллетень. Хотя избиратели могли зачеркнуть имя кандидата на бюллетене либо не проголосовать, это, по мнению аналитиков, рассматривалось бы как акт измены и расследовалось бы секретной полицией.

Результаты 
ЦИК доложила 12 марта 2019 года, что явка была 99,99% и 100% избирателей проголосовали за зарегистрированных кандидатов. Был обнародован список 687 избранных депутатов 14-го созыва Верховного народного собрания КНДР.

Ким Чен Ын не был включён в список избранных парламентариев, что стало первым случаем, когда лидер КНДР не участвовал в выборах.

См. также 
 Верховное народное собрание КНДР

Примечания

Ссылки 
 
 

Выборы в КНДР
КНДР
2019 год в КНДР
Март 2019 года